Tanzania
 Mkoka – circoscrizione della regione di Dodoma
 Mkoka – circoscrizione della regione di Lindi